Termenul „Megaterium” se poate referi la:

Bacillus megaterium, o bacterie gram-pozitivă, aerobă, izolată de „Maurice Lemoigne”
Megatherium  a fost un „leneș uriaș” (Folivora) de mărimea unui elefant

Vezi și
Parcul Național Torres del Paine din Chile